İbrahimov, Ibrahimow (weibliche Form Ibrahimova) ist der Familienname folgender Personen:

 Aydın İbrahimov (1938–2021), sowjetischer Ringer
 Dadaş İbrahimov (* 1976), aserbaidschanischer Leichtathlet
 Emil Ibrahimow (* 1990), ukrainischer Sprinter
 Fuad Ibrahimov (* 1982), aserbaidschanischer Dirigent
 Hayle İbrahimov (* 1990), äthiopisch-aserbaidschanischer Langstreckenläufer
 Ibrahim İbrahimov (* 1958), aserbaidschanischer Unternehmer 
 Məhəmməd İbrahimov (* 1974), aserbaidschanisch-mazedonischer Ringer
 Mübariz İbrahimov (1988–2010), aserbaidschanischer Soldat
 Ramin İbrahimov (* 1978), aserbaidschanischer Behindertensportler
 Rəsul İbrahimov (* 1981), aserbaidschanischer Schachspieler
 Səbina İbrahimova (* 1995), aserbaidschanische Schachspielerin

Siehe auch:
 Ibragimow